Ji-Paraná — município brasileiro do estado de Rondônia
 Rio Ji-Paraná
 Ji-Paraná (futebolista) — futebolista brasileiro
 Ji-Paraná Futebol Clube — clube de futebol brasileiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos